Chiesa anglicana – nome assunto dalla Chiesa d'Inghilterra dopo la separazione dalla Chiesa cattolica nel XVI secolo
Chiesa anglicana – edificio religioso di Bagni di Lucca
 Chiesa anglicana – edificio religioso di Bordighera
 Chiesa anglicana – edificio religioso di Napoli
 Chiesa anglicana – edificio religioso di Palermo
 Chiesa anglicana – ex edificio religioso di Alassio
 Chiesa anglicana – ex edificio religioso di Rapallo